Feira Nova (Pernambuco), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
 Feira Nova (Sergipe), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Sergipe
 Feira Nova (supermarkt), een Portugese supermarktketen